Mit Folgore können folgende Personen gemeint sein:

 Folgóre da San Giminiano, ein toskanischer Dichter des 13. und 14. Jahrhunderts
 Luciano Folgore, ein italienischer Maler des 19. Jahrhunderts

Folgore (ital. für Blitz) bezeichnet ferner:
 einen Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Sebastiano Castagneri
 Folgore, italienischer Zerstörer und Typschiff der Folgore-Klasse (1931–1942)
 Folgore-Klasse, italienischer Zerstörerklasse (1929–1943)
 Macchi MC.202 Folgore, italienisches Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg
 Fallschirmjägerbrigade „Folgore“, Großverband des italienischen Heeres
 185. Fernspähregiment „Folgore“, Spezialeinheit des italienischen Heeres